Krischanowitz bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Křižanovice u Bučovic
 Křižanovice u Vyškova